Шеффер (, , ) — прізвище. Відомі носії:

 Арі Шеффер (; 1795—1858) — французький історичний та жанровий художник.
 Генрі Шеффер (; 1882—1964) — американський логік.
 Джонатан Шеффер (; 1957) — канадський дослідник у галузі штучного інтелекту.
 Мід Шеффер (; 1898—1980) — американський художник.
 П'єр Шеффер (; 1910—1995) — французький композитор.
 Пітер Шеффер (; 1926) — британський драматург.
 Рудольф Шеффер (; 1844—1880) — голландський ботанік.
 Тамара Василівна Шеффер (1909—1984) — український музикознавець.
 Якоб Шеффер (; 1718—1790) — німецький професор, винахідник, міколог, орнітолог та ентомолог.

Див. також 
 Шефер

Посилання